Montels ist der Name dreier Gemeinden in Frankreich:

 Montels (Ariège)
 Montels (Hérault)
 Montels (Tarn)